Gilley puede referirse a: 

 Gilley, comuna francesa situada en Doubs.
 Gilley, comuna francesa situada en Alto Marne.